O nome Igreja da Santa Casa da Misericórdia pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja da Santa Casa da Misericórdia, Nossa Senhora da Conceição (Alandroal).
 Igreja da Santa Casa da Misericórdia, São Bartolomeu (Borba).

Com nome composto:
 Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal, Sardoal, distrito de Santarém.

Ver também 
 Igreja da Misericórdia
 Capela da Santa Casa da Misericórdia

Desambiguação